El Mezquite kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Mezquite Segundo, ort, Hidalgo, Zimapán, 
 El Mezquite, Chihuahua, 
 El Mezquite, Doctor Mora, ort, 
 El Mezquite, San Felipe, ort, 
 El Mezquite, Guerrero, ort, Iguala de la Independencia, 
 El Mezquite, Tierra Blanca, ort, 
 El Mezquite, Tantoyuca, ort, 
 El Mezquite, Ixcatepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar